Клеменчич — фамилия

 Клеменчич, Осип Юрьевич (1848—?) — директор Кронштадтской гимназии
 Клеменчич, Рене (род. 1928) — австрийский композитор, флейтист, клавесинист, органист, музыковед и дирижёр.

Примечания